Le  est la cinquième étape de la saison 2022 du circuit féminin des World Rugby Sevens Series. Elle se déroule sur  du  au  au stade Starlight de Langford.

Cette édition est remportée par l'Australie, après avoir battu la Nouvelle-Zélande en finale.

Équipes participantes 
Douze équipes participent au tournoi :

La Russie, initialement qualifiée en tant qu'équipe permanente des séries, ne participe pas en raison de la suspension de la Fédération russe et de ses équipes nationales par World Rugby, en lien avec les événements récents liés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le Japon et le Mexique participent au tournoi en tant qu'équipes invitées.

La Nouvelle-Zélande, n'ayant pas pris part à la compétition depuis près de  en raison des difficultés de déplacements liées à la pandémie de Covid-19, fait son retour à l'occasion de ce tournoi du Canada.

Tournoi principal

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Phase finale

Cup

place

place

Classement final

Joueuses

Meilleures marqueuses

Meilleures réalisatrices

Distinctions

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 World Rugby Women's Sevens Series
 Tournoi féminin du Canada de rugby à sept

Liens externes 
 
  sur world.rugby

2022
Rugby à sept en 2022
Sport en avril 2022
Sport en mai 2022
Sport au Canada en 2022